Кубок Колдера () — кубок, вручаемый победителю плей-офф чемпионата Американской хоккейной лиги. Назван в честь Фрэнка Колдера — первого президента НХЛ. Этот трофей является одним из старейших в Северной Америке непрерывно вручаемых хоккейных призов — впервые он был вручен в 1937 году и после этого ежегодно, вплоть до сегодняшнего времени, находит своего обладателя.

Наиболее титулованные клубы

Список победителей и финалистов

См. также
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки 
Официальная страница

Победители Кубка Колдера 

Американская хоккейная лига